Freguesias portuguesas
 Ermida (Castro Daire)
 Ermida (Ponte da Barca)
 Ermida (Sertã)
 Ermida (Vila Real)

Desambiguações de topônimos